Campoli puede referirse a:
 Campoli Appennino, localidad y comuna de la provincia de Frosinone, región de Lacio, Italia
 Campoli del Monte Taburno, localidad y comuna de la provincia de Benevento, región de Campania, Italia